Burg Haselstein steht für:

 Burgruine Haselstein, Ruine einer Höhenburg bei der Gemeinde Nüsttal
 Burg Haselstein (Zillis-Reischen), Höhenburg bei Zillis-Reischen